Nyckeln kan syfta på:

 Nyckeln (företag) – ett finans- och fastighetsbolag inblandat i finanskrisen i Sverige 1990–1994
 Nyckeln (roman) – en roman från 2013 av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren, tredje och avslutande delen i "Engelsforstrilogin"
 Nyckeln (TV-serie) – en brittisk TV-serie från 1963
 Nyckeln (1617) – ett svenskt tidigare skepp sjösatt 1617, numera vrak
 Regalskeppet Nyckeln - ett svenskt regalskepp byggt 1664 på Boön utanför Karlshamn.
 Nyckeln (film) – en brittisk film från 1958 i regi av Carol Reed